Вильяэскуса — топоним:
Вильяэскуса (Кантабрия) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). 
Вильяэскуса (Самора) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
Вильяэскуса-де-Аро — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
Вильяэскуса-де-Роа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
Вильяэскуса-ла-Сомбрия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.